Шаповалов — російське прізвище.

Відомі носії 
 Шаповалов Анатолій Вікторович — старший солдат Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Шаповалов Анатолій Гаврилович (* 1949) — український художник.
 Шаповалов Андрій Анатолійович (* 1978) — виконуючий обов'язки керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Заслужений журналіст України.
 Шаповалов Афанасій Афанасійович — Герой Радянського Союзу, гвардії підполковник, учасник Берлінської операції
 Шаповалов Валерій Валерійович (* 1976) — український футболіст та тренер, виступав на позиції захисника.
 Шаповалов Віктор Олександрович (1959—2021) — український автогонщик та автоспортивний функціонер, майстер спорту.
 Шаповалов Віктор Олександрович — професор, доктор технічних наук; заслужений діяч науки і техніки України.
 Шаповалов Віталій Володимирович — радянський та російський актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР, народний артист Росії (1990).
 Шаповалов Віталій Юрійович — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шаповалов Володимир Іванович — український учений-металознавець. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1993 р.
 Шаповалов В'ячеслав Володимирович (*1969) — український дежавний посадовець, заст.міністра оборони України (2021—2023)
 Шаповалов Георгій Георгійович (1902—1976) — міністр місцевої паливної промисловості Української РСР.
 Шаповалов Георгій Іванович — український історик та археолог, професор, доктор історичних наук
 Шаповалов Євген Іванович (1951—2016) — міський голова Бердянська (2008—2010).
 Шаповалов Євген Петрович — Герой Радянського Союзу
 Шаповалов Іван Євдокимович (1907—1941) — білоруський радянський прозаїк, поет.
 Шаповалов Іван Єгорович — Герой Радянського Союзу
 Шаповалов Іван Миколайович (* 1966) — російський музичний продюсер. Творець і в 1999—2004 роках продюсер поп-групи «Тату».
 Шаповалов Іван Михайлович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шаповалов Ігор Олександрович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Шаповалов Йосип Миронович — Герой Соціалістичної Праці
 Шаповалов Костянтин Андрійович ( 1960) — голова Всеукраїнської громадської організації «Спілка християнських письменників України»
 Шаповалов Лев Миколайович (1873—1957) — архітектор
 Шаповалов Михайло Михайлович (1898—1945) — російський колаборант, генерал-майор
 Шаповалов Олег Володимирович (1962—2021), голова Харківської обласної ради (2005—2006).
 Шаповалов Олександр Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шаповалов Олександр Григорович (1977—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шаповалов Олександр Тимофійович — Герой Радянського Союзу
 Шаповалов Олексій Валерійович (* 1977) — український футболіст, нападник.
 Шаповалов Сергій Володимирович (1952—2003) — доцент кафедри «Суднові енергетичні установки» машинобудівного факультету Миколаївського кораблебудівного інституту (МКІ), директор Південної філії інституту екології Національного екологічного центру України, яхтсмен.
 Шаповалов Сергій Олександрович ( 1957) — український легкоатлет, рекордсмен України.
 Шаповалов Юрій Анатолійович ( 1973) — український політик

Див. також 
 Віталій Шаповалов
 Шаповалова
 Шаповал

Примітки 

Російські прізвища